Faraján ist eine Gemeinde (municipio) mit  Einwohnern (Stand: ) in der Provinz Málaga in der Autonomen Region Andalusien im Süden Spaniens.

Geographie 
Atajate gehört zur Comarca Serranía de Ronda. Der Ort grenzt an Alpandeire, Jubrique und Júzcar.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Andalusien